Сабин има више значења:
 Сабин (владар), бугарски кан
 Округ Сабин (Луизијана)
 Округ Сабин (Тексас)
 Сабин (река), река у САД